Henry Wriothesley kan syfta på:

* Henry Wriothesley, 2:e earl av Southampton (1545-1581), engelsk peer
 Henry Wriothesley, 3:e earl av Southampton (1573-1624), engelsk peer, beskyddare av William Shakespeare